Эмоциона́льно неусто́йчивое расстро́йство ли́чности (устаревшее название —  расстро́йство ли́чности возбуди́мого типа) — входящее в МКБ-10 расстройство личности, характеризующееся эмоциональной неуравновешенностью, импульсивностью, низким самоконтролем. Выделяются две разновидности данного расстройства: импульсивный тип () и пограничный тип ().

Диагноз 

Ḟ60 3

МКБ-10 

Согласно МКБ-10 для постановки данного диагноза эмоционально неустойчивое расстройство личности, кроме соответствия общим диагностическим критериям расстройства личности, личность должна отличаться:
 ярко выраженной тенденцией действовать импульсивно, без учёта последствий, наряду с неустойчивостью настроения;
 минимальной способностью планирования;
 вспышками интенсивного гневливого аффекта (часто приводящими к насилию, либо «поведенческим взрывам»), легко провоцирующимся, когда импульсивные акты осуждаются окружающими, либо им препятствуют.

Включаются:
 агрессивная личность;
 пограничное расстройство;
 пограничная личность;
 возбудимая личность

Интерпретации

Терапия 

Для коррекции перепадов настроения могут применяться нормотимики и антипсихотики.

Примечания 

Расстройства личности